Een vorm van een fietsenstalling

 Fietsflat (Amsterdam)
 Fietsflat (Haarlem)
 Fietsflat (Groningen), een fietsenstalling bij Station Groningen

Fietsenstalling